Алекса́ндр Гайдуко́в:
 Гайдуков, Александр Александрович (род. 1979) — российский футболист, полузащитник.
 Гайдуков, Александр Владимирович (род. 1974) — российский ватерполист и ватерпольный тренер.